Samaritain et son féminin Samaritaine sont des noms propres qui peuvent désigner :

Géographie
 Les Samaritains,  un peuple vivant en Israël tirant son nom de la Samarie.
 Les Samaritains, le gentilé des habitants de Sainte-Marie, commune française de la Martinique.

Religion 
 Le Bon Samaritain, une parabole du Nouveau Testament.
 Jésus et la Samaritaine, un épisode de l'évangile selon Jean.
 Le Samaritain, un personnage du Coran.

Culture 
 La Samaritaine,  une pièce en vers d'Edmond Rostand créée en 1897.
 Le Bon Samaritain, film français réalisé par Léonce Perret, sorti en 1910 ;
 La Samaritaine, un opéra de Max d'Ollone, créé en 1937 d'après la pièce d'Edmond Rostand.
 La Samaritaine, un cabaret-théâtre de Bruxelles.
 Le Bon Samaritain, un téléfilm de Bruno Garcia, diffusé en 2011 sur TF1.
  « Samaritain » est une intelligence artificielle de la série américaine Person of Interest.
 Le Samaritain, autre titre de la série de bande dessinée Shimon de Samarie.
 Le Samaritain (Samaritan), film américain sorti en 2022.

Langues
L'araméen samaritain
L'hébreu samaritain

Toponyme 

 Samaritaine, station du métro léger de Charleroi, en Belgique.

Divers
 La Samaritaine, un ancien grand magasin parisien.
 Les Samaritains, des secouristes en Suisse.
 La loi du bon samaritain,  une loi américaine protégeant les secouristes.
 « Samaritain » est le nom d'une intelligence artificielle dans la série Person of Interest.
 L'hôpital du Samaritain à Vevey en Suisse.
 La Samaritaine était le nom d'une pompe à eau située sur le pont Neuf à Paris (inspirant le nom du magasin sus-cité).